40. Mistrzostwa Świata w Biathlonie rozgrywane były w dniach 5-13 marca 2005 w austriackiej miejscowości Hochfilzen. W zawodach uczestniczyło 260 zawodników z 39 państw.

Mężczyźni

Sprint 10 km 

Data: 5 marca 2005

Bieg na dochodzenie 12,5 km 

Data: 6 marca 2005

Bieg masowy 15 km 

Data: 13 marca 2005

Bieg indywidualny 20 km 

Data: 9 marca 2005

Sztafeta 4 × 7,5 km 

Data: 12 marca 2005

Kobiety

Sprint 7,5 km 

Data: 5 marca 2005

Bieg na dochodzenie 10 km 

Data: 6 marca 2005

Bieg masowy 12,5 km 

Data: 13 marca 2005

Bieg indywidualny 15 km 

Data: 8 marca 2005

Sztafeta 4 × 6 km 

Data: 11 marca 2005

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 2005 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2005 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2005 12.5 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2005 15 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2005 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 2005 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2005 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2005 10 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2005 12.5 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2005 4x6 km Relay 

2005 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w biathlonie
Biathlon w Austrii